Премия «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе — американская театральная награда, присуждаемая  и «» лучшей актрисе, исполнившей главную роль в Бродвейской театральной постановке. Была создана в 1947 году и названа в честь актрисы, режиссёра и сооснователя фонда American Theatre Wing Антуанетт «Тони» Перри.

За все время существования премии ее получили более 70 актрис. Актриса Дирдри О’Коннелл — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за главную роль в пьесе «Дана Х.». Актриса Джули Харрис — абсолютная рекордсменка в номинации «Лучшая актриса в пьесе» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: она является пятикратной обладательницей премии, а также девятикратной номинаткой на премию в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Тони» в категории «Лучшая актриса в пьесе».

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Тони» 

Премия «Тони»
Списки лауреатов премий
Награды актрисам